Langenbrücken steht für:

 Bad Langenbrücken, Ortsteil von Bad Schönborn im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, siehe Bad Schönborn #Geschichte
 Langenbrücken (Wüstung), Wüstung bei Babenhausen in Hessen

Siehe auch:
 Lange Bruck
 Lange Brücke
 Langenbrück
 Langenbrügge